Жан-Клод Андрюэ (, род. 13 августа 1942 года, Монтрёй, Франция) — французский автогонщик, чемпион Европы по ралли 1970 года, двукратный чемпион Франции по ралли (1968, 1970). Победитель первого этапа в истории чемпионата мира по ралли (Монте-Карло 1973 года). Всего в рамках чемпионата мира по ралли одержал три победы и семь раз был на подиуме, в рамках чемпионата Европы одержал 17 побед и 25 раз был на подиуме, в рамках чемпионата Франции по ралли имеет 28 побед и 39 подиумов.

Биография 

Жан-Клод в 1960-х и 1970-х активно стартовал в крупных европейских гонках, включая этапы чемпионата мира по ралли и автомарафон 24 часа Ле-Мана. Жан-Клод Андрюэ в 1970 году стал победителем чемпионата Европы по ралли. В 1973-м в экипаже с штурманом Мишелем Эспиноси-Пети на автомобиле Alpine 110 выиграл Ралли Монте-Карло, первую гонку в истории чемпионата мира по ралли под эгидой ФИА. Год спустя, на Lancia Stratos HF он победил на Ралли Корсики. Третья и последняя победа в его WRC-карьере была в 1977 году на Ралли Сан-Ремо. Также на его счету три победы в гонке "Автомобильный Тур Де Франс" 1972, 1981 и 1982 годов. Лучшее место в 24 часах Ле-Мана — пятое в 1972 и 1981 годах за рулем Ferrari.

Его сын — Жиль Андрюэ, был убит в 1995 году.

Победы в чемпионате Европы по ралли 
В дополнение к перечисленному ниже Андрюэ также завоевал еще 8 подиумов.

Победы в чемпионате мира по ралли

Результаты

Чемпионат мира по ралли 
Кроме приведенных в таблице результатов Андрюэ принял участие в Ралли Корсики 1976, 1980 и 1981 годов, Ралли Монте-Карло 1976, 1980 и 1995 (на всех этих этапах он не добрался до финиша).

Ссылки 
 Официальный сайт

Награды и Титулы 

Раллисты Франции
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты WRC из Франции